

Pessoas
Louis Graves
Robert Graves
Peter Graves
Michale Graves

Outros
Gâvres, comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Morbihan.
18824 Graves
Doença de Graves

Desambiguação